Brăești, comune del distretto di Botoșani
Brăești, comune del distretto di Buzău
Brăești, comune del distretto di Iași